Auguste Ponsot, chimiste français.
 Auguste Ponsot, physicien et photographe français.
 Clara Ponsot, actrice française.
 Georges Ponsot, homme politique français.
 Henri Ponsot, diplomate français.
 Pierre-Alexis Ponsot, marin français.

Lien externe 
 
Patronyme franc-comtois
Patronyme lorrain
Patronyme bourguignon